Nordkap steht für:

 Nordkap, Schieferplateau auf der Insel Magerøya, Norwegen
 Nordkap (Prinz-Edward-Insel), Kap in Kanada
 Nordkap (Antarktika), nördlicher Ausläufer des Gaußberges im Kaiser-Wilhelm-II.-Land
 Nordkap (Provinz), Provinz in Südafrika
 Nordkap (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von Gesa Knolle und Erik Lange aus dem Jahr 2011
 Nordkap, Kap auf der Insel Nordostland
 Das Nordkap, japanischer Film von Kei Kumai (1976)
 Nordkap Bank, Schweizer Kreditinstitut
 Kleines Nordkap, anderer Name des Kap Skagen, der Nordspitze von Jütland (Jylland)

Siehe auch:
 Nordkaper, Walarten
 Nordkapp, norwegische Kommune

 Nordkapp (Schiff, 1996), norwegisches Hurtigruten-Schiff

 Cape North
 North Cape